Kugi ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Kugi (* 1961), österreichischer Dirigent
 Karl Kugi, österreichischer Bauingenieur 
 Thomas Kugi (* 1964), österreichischer Saxophonist